Hanes 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Martinsville Speedway von 1991–1995, siehe Goody’s Fast Relief 500
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Martinsville Speedway von 1996–1997, siehe Tums Fast Relief 500